Czyżowice (gromada w powiecie kazimierskim) (pińczowski/kazimierski)
 Czyżowice (gromada w powiecie wodzisławskim) (rybnicki/wodzisławski)